El Torneig de Bogotà 2022, conegut oficialment com a Copa Colsanitas 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany a la categoria WTA 250 de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 d'abril de 2022 al Club Los Lagartos de Bogotà, Colòmbia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022